Claudio Petruccioli, politico e giornalista televisivo italiano
 Cola Petruccioli, pittore della scuola senese
 Daniele Petruccioli, attore italiano
 Paolo Petruccioli, giornalista televisivo italiano